TIPA – oprogramowanie
 Technical Image Press Association – stowarzyszenie prasowe